Marah ist der Nachname folgender Personen:

 Kaifala Marah, Finanzminister von Sierra Leone 2012–2016
 Micha Marah (* 1953), belgische Sängerin

Marah hat folgende weitere Bedeutungen:

 eine Pflanzengattung aus der Familie der Kürbisgewächse, siehe Marah (Pflanzengattung)